Desi puede hacer referencia a:

 Desi, gentilicio propio de las personas de Asia meridional

Las siglas DESI pueden hacer referencia a:

 Drug Efficacy Study Implementation (implementación del estudio de la eficacia de los medicamentos).
 Digital Economy and Society Index (índice de la economía y sociedad digital), un estudio periódico de la Comisión Europea.